Szent Attila (850 k.–919) a zamorai egyházmegye első püspöke
 Cruz Alvarado Szent Attila (1901–1928) mexikói vértanú

Jegyzetek